

Sigle 
 Fauna & Flora International – organizzazione ambientalista
 Forces françaises de l'intérieur – nome ufficiale delle truppe della Resistenza francese
 Forces françaises en Italie – unità dell'Armée de terre che combatterono sul fronte italiano nella prima guerra mondiale
 Foreign function interface – Interfaccia di funzione straniera

Codici 
 ffi – codice ISO 639-3 della lingua foia foia